Le Theil – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Owernia, w departamencie Allier
 Le Theil – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Dolna Normandia, w departamencie Manche
 Le Theil – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Dolna Normandia, w departamencie Orne
 Le Theil-Bocage – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Dolna Normandia, w departamencie Calvados
 Le Theil-Nolent – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Górna Normandia, w departamencie Eure
 Le Theil-de-Bretagne – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Bretania, w departamencie Ille-et-Vilaine
 Le Theil-en-Auge – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Dolna Normandia, w departamencie Calvados

Zobacz też